Happy Day steht für:

 Happy Day (Film), griechischer Film von Pantelis Voulgaris (1976) 
 Happy Day (Album), Musikalbum von Tim Hughes (2008)
 Happy Day (Lizi-Pop-Lied), Lied von Lizi Pop (2014) 
 Happy Day (SRF), Schweizer Fernsehshow mit Röbi Koller (ab 2007)
 The Happy Day, Musical von Sidney Jones und Paul Rubens (1916)

Siehe auch:
 O Happy Day
 Happy Days